Нурсулта́н — многозначное слово.
 Нурсултан — казахское имя.
 Нурсултан — горная вершина Заилийского Алатау.
 Нурсултан — нефтегазовое месторождение Казахстана.

Нур-Султан 
 Нур-Султан — название столицы Казахстана, города Астаны, в 2019—2022 годах.
 Нур-Султан (ум. 1519) — казанская и крымская бикем (жена хана).